Mutapčić ist der Familienname folgender Personen:

 Emir Mutapčić (* 1960), bosnischer Basketballspieler und -trainer
 Marko Mutapčić (* 1965), kroatischer Fußballspieler